La Bundesautobahn 73, abbreviata anche in A 73, è una autostrada tedesca che collega la città di Suhl (autostrada A 71) con la città di Norimberga e le autostrade A 3, A 6 e A 9.

Come succede anche per l'autostrada A 39 ad Hannover, anche la A 73 si interrompe a Norimberga, difatti provenendo da Suhl l'autostrada termina a nord - ovest della città, per dopo riprendere a sud - ovest e collegare il centro della città di Norimberga con la rete autostradale che ruota intorno alla città.

Il tracciato si dipana in Turingia e in Baviera.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 073